Adolphson ist der Familienname von:

 Anna-Greta Adolphson (1917–2010), schwedische Theater- und Filmschauspielerin   
 Edvin Adolphson (1893–1979), schwedischer Schauspieler 
 Kristina Adolphson (* 1937), schwedische Theater- und Filmschauspielerin
 Linus Eklund Adolphson (* 197), schwedischer Schauspieler 
 Mia Adolphson (* 1937), schwedische Sängerin  
 Mikael Adolphson (* 1961), schwedischer Historiker 
 Olle Adolphson (1934–2004), schwedischer Liedersänger, Komponist und Gitarrist
 Per Adolphson (* 1945), schwedischer Fotograf 
 Peter H. Adolphson (* 1957), US-amerikanischer Politiker  

Siehe auch:
 Adolfsson
 Adolphsen